Zaza (poble), vegeu zazes.
 Zaza (lengua), vegeu zazaqui.
 Zaza (pel·lícula), pel·lícula de 1939 dirigida per George Cukor.
 Zazaistan, els territoris habitats pels zazes.